

Toponymie

France 
 Gentilly, commune du Val-de-Marne, en région parisienne :
 l'église du Sacré-Cœur de Gentilly,
 la gare de Gentilly 
 Gentilly, un ancien quartier de la ville de Nancy ;
 la porte de Gentilly, à Paris.

Canada

Québec 
 Gentilly, ancien village du Centre-du-Québec, fusionné à Bécancour :
 l'église Saint-Édouard de Gentilly,
 la centrale nucléaire de Gentilly,
 le moulin Michel de Gentilly ;
 la rivière Gentilly, affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans la MRC de Bécancour, dans la région administrative du Centre-du-Québec ;
 la rivière Gentilly Sud-Ouest, un affluent de la rivière Gentilly coulant dans la MRC de Bécancour, dans la région administrative du Centre-du-Québec.

États-Unis 
 Gentilly, un canton du comté de Polk, dans le Minnesota ;
 , un quartier de La Nouvelle-Orléans.